Torsburgen kan syfta på följande:
Ett naturreservat, se Torsburgen (naturreservat)
En fornborg, se Torsburgen (fornborg)
Torsburgenbranden, även kallad Skogsbranden på Gotland 1992